Gaetano Scamarcio – politico italiano
 Riccardo Scamarcio – attore italiano